Финал Кубка Испании по футболу 1973/1974 состоялся 29 июня 1974 года. Мадридский «Реал» в Эль-Класико разгромил «Барселону» со счётом 4:0.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1974
Испания
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Реал Мадрид»
События 29 июня
Июнь 1974 года
Спорт в Испании в 1974 году
Спортивные соревнования в Мадриде